Гілельс Еміль Григорович — піаніст та педагог радянських часів.
 Гілельс Шломо — уродженець Бара, єврейський письменник.

Єврейські прізвища